Эстель:

 Эстель — британская R&B певица, автор песен и продюсер.
 Эстель, герцогиня Эстергётландская (род. 2012) — первый ребёнок наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории.
 «Эстель» — название футбольного клуба «Нефтяник» из Уфы в 1994 году.